«Лос-Анджелес Кингз» () — профессиональный хоккейный клуб выступающий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Базируется в городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Образован в 1967 году в ходе расширения лиги до двенадцати команд. С 1999 года проводит домашние матчи на «Crypto.com-арене». За свою историю клуб выиграл два Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах. В разные годы за клуб выступали такие игроки, члены Зала хоккейной славы, как Роб Блейк, Марсель Дионн, Люк Робитайл и Уэйн Гретцки.

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
 Расширение НХЛ в 1967

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Лос-Анджелес Кингз» на hockeydb.com

 
Лос-Анджелес Кингз